«Гло́бус Укра́ины» — концепт общественно-политического дискурса, мем, устойчивый фразеологизм и объект шуток, анекдотов и других проявлений фольклора, появившийся не позднее 1990 года, на постсоветском пространстве.

С 2000-х годов используется некоторыми исследователями общественно-политических процессов при оценках синтетической картины мира современного населения Украины, навязанной, по их мнению, общественно-политическим дискурсом внутри страны, при котором весь мир сходится клином на Украине, а также для иронического определения состояния исторической науки Украины.

История происхождения. Анекдоты и юмор 
Источником происхождения понятия «Глобус Украины» считается школьный анекдот, ходивший в советский период, одним из вариантов которого была следующая история: «Приходит девочка в магазин канцтоваров и просит: „Тётенька, дайте мне тетрадь в горошек (вариант, в кружочек), глобус Украины (вариант, **ской области) и чернила для третьего класса“».

Российский лингвист Елена Александрова отмечает, что комический эффект данного анекдота определяется некогерентностью, при которой ядром языковой игры является неправильное или необычное употребление сочетаний слов с несовместимыми буквальными лексическими значениями — «глобус» и «Украина».

В одном из авторских юмористических монологов писателя и сатирика Михаила Задорнова, написанном в 1987 году, содержалась фраза: «Украину по её просьбе выделить в самостоятельное государство. Чтобы доставить им окончательное удовольствие, выпустить отдельный от всех стран глобус Украины».

Выпуск глобуса Украины на Винницкой картографической фабрике 
Изменение восприятия понятия начало происходить после того, как Винницкой государственной картографической фабрикой начала выпускаться сувенирная продукция с изображением Украины на глобусе земного шара. Бо́льшую часть этого глобуса занимала карта Украины, также на ней располагались государственный флаг и герб Украины. На глобусе отсутствовали какие-либо другие государства и страны, а также меридианы и параллели. Пробная партия глобуса была выпущена в 1997 году. Снова «Глобус Украины» как сувенир был выпущен в 2000 году Винницкой государственной картографической фабрикой с названием «Украина на шаре» (). К карте Украины, государственному флагу и гербу Украины была добавлена справочная информация. Основную поверхность глобуса занимала детальная карта Украины с изображением лесов, рек, а также обозначением крупных городов Украины.

Оценки общественного явления 
Изначально тематика «Глобуса Украины» рассматривалась как шуточная, однако с начала 2000-х годов в средствах массовой информации и политических обозрениях журналистами, писателями и политологами начала отмечаться возросшая серьёзность восприятия картины мира на Украине через призму сувенира винницкой фабрики. Появились критические замечания, что возникновение и принятие украинским обществом глобуса Украины может отражать в себе современное состояние географической и исторической науки на Украине. Предостережения о том, что «Глобус Украины» это «больше, чем шутка», начали появляться и внутри украинского общества. По мнению политического аналитика Александра Баронина, ряд проявлений украинского менталитета является подсознательной конфронтацией и стремлением к компенсации чувств, порождающих ощущение украинской мифической «имперской ментальности», наиболее ярким примером чего является «Глобус Украины». Аналитик обозначил его как гиперболизацию, вызванную многовековым стремлением к обладанию своей территорией и реализации постулата «от Сяна до Дона»

Российский политолог Сергей Михеев в 2006 году охарактеризовал явление глобуса Украины как «недееспособность украинской элиты, искусственность и слабость всей концепции украинской государственности».

По мнению главного научного сотрудника ВНИИ МВД России, доктора философских наук Игоря Сундиева и исследователя Александра Смирнова после переворота 2014 года большинство жителей Украины вольно или невольно приняли новую синтетическую картину мира, определяемую ими как «глобус Украины», определяющую их отношение к происходящему внутри страны, мира и к соседям. Картина, по оценке авторов, характеризуется изменением исторической памяти у двух поколений, сменой географического вектора ценностных ориентаций с Востока на Запад, превращением «героев» прошлого в «злодеев» и наоборот, «злодеев» прошлого в «героев»; «постепенной архаизацией системы бытования и бытового сознания при внутреннем ощущении стремительного прогрессивного развития». При этом, исследователи пишут, что «даже лёгкая ирония или сомнения в истинности этих тезисов незамедлительно вызывают нарастающую агрессию».

Украинский исследователь, доктор педагогических наук Александр Вознюк писал в 2017 году, что глобус Украины — это «закономерный результат впитывания в себя информационного вируса „в Украине“, когда кругозор сужается до того, что весь мир сходится клином на Украине».

Журналист и лингвист Дмитрий Родионов отмечал в 2017 году, что глобус Украины анекдотичен только в российской среде, а в условиях геополитических процессов с участием США на Украине он вполне может стать средой для подтасовки фактов («натягивания совы на глобус»).

В массовой культуре 
 В городе Яворове Львовской области в начале 2000-х годов был поставлен памятник государственности Украины в виде глобуса.
 В 2000-х годах в Харькове для украинского миллионера Александра Фельдмана был создан «Глобус Харькова».

См. также 
 Polandball
 Россия — родина слонов
 Астероид (1709) Украина

Примечания

Литература 
 Сундиев И. Ю. «Обитаемый остров» 2.0 [Текст] / И. Ю. Сундиев, А. А. Смирнов // Свободная мысль : международный общественный журнал. — 2014. — № 2. — С. 137—154 : ил. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Из содерж.: Зачем был создан «глобус Украины»? ; Создатели «глобуса»: люди, научные школы, организации, административный ресурс ; Этапы формирования «синтетической» реальности ; Внедрение обновленной картины мира как средство управления социальными процессами.
 
 Украина имеет форму шара: Выпущены глобус Украины и её карта мира // Коммерсантъ: газета. — 2000. — 9 ноября
 Михеев С. А. Глобус Украины / Политком.ru: информационный сайт политических комментариев, 6 июля 2006
 Климкович С. В. Глобус Украины // Завтра: газета, — 2016. — 24 июля

Ссылки 
 
 
 

Фразеологизмы
Культура Украины
Юмор
Глобусы
Сувениры
Фольклор России
Анекдоты